Huari lub Wari – nazwa prekolumbijskiej kultury i cywilizacji andyjskiej
 Huari – miejscowość w Peru, dawna stolica ww. cywilizacji
 Huari – prowincja w Peru, w regionie Ancash
 Huari – dystrykt w Peru, w prowincji o tej samej nazwie
 Huari – inna nazwa ludu Aikanã, żyjącego w Brazylii